Soreth ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Soreth (1394–1471), Priester und Generalprior des Ordens der Karmeliter
 Marion Soreth (1926–2021), deutsche Philosophin